Price kan som auktorsförkortning betyda:

 Andrew H. Price
 Claire E. Price
 David S. Price
 Douglas William Price
 Emmett William Price
 Luke C. Price
 Llewelyn Ivor Price
 Michael Greene Price
 Robert A. Price
 Robert M. Price
 Roger D. Price
 William Robert Price

Robotskapade auktorsförkortningar